Brisbane International 2014 (kobiety)
 Brisbane International 2014 (mężczyźni)